Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1998 (група С) — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 22 березня по 28 березня 1998 року в угорських містах Секешфегервар та Дунайварош.

Попередній раунд 
Група А

Група В

Фінальний раунд 
1 — 4 місця

5 — 8 місця

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів 

1998 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою